Llangwm ist der Name folgender Orte:
 Llangwm (Conwy County Borough), Wales
 Llangwm (Monmouthshire), Wales
 Llangwm (Pembrokeshire), Wales